Епп () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Епп () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Епп Мяе (ест. Epp Mäe; нар. 2 квітня 1992, Раквере, повіт Ляяне-Вірумаа) — естонська борчиня вільного стилю, дзюдоїстка, сумоїстка та пляжна борчиня, бронзова призерка чемпіонату світу з вільної боротьби.